Satyricon kan være:

 Satyricon – en bog af den antikke satiriker Petronius.
 Satyricon (Euphormio) – en bog fra 1608 af Euphormio Lusininus.
 Satyricon (Duerr) – en bog af Hans Peter Duerr.
 Fellinis Satyricon – en film af Federico Fellini.
 Satyricon (band) – et norsk band.